Michał Rogalski ist der Name folgender Personen:

* Michał Rogalski (Regisseur) (* 1970), polnischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Michał Rogalski (Badminton) (* 1987), polnischer Badmintonspieler